Il y a différentes formes de cardiopathies (maladies cardiaques) :

 médecine humaine : maladie cardiovasculaire dont :
 cardiopathie coronarienne ou ischémique,
 cardiopathie valvulaire,
 cardiomyopathie,
 cardiopathie congénitale ;

 médecine vétérinaire :
 cardiomyopathie hypertrophique féline.

en:Heart disease